Париж 1900 — 3-й международный шахматный турнир, проходивший с 17 мая по 24 июня в Париже.

 1 круг
 17 участников 

Первая ничья переигрывалась. В случае равенства очков преимущество получал участник, сыгравший меньше ничейных партий.

Турнирная таблица 

Полужирным шрифтом выделены партии, в которых победа была одержана в переигровке.

Литература 
 
 
 Давид Яновский / Воронков С.Б., Плисецкий Д.Г. - М.: Физкультура и спорт, 1987. - с. 125. - 416 с. - 100 000 экз. - ББК 75.581

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

Париж (шахматный турнир)
1900 год в шахматах